Двадцать французских франков — французские монеты и банкноты номиналом в 20 франков:

Банкноты 
 Синяя (1871—1874)
 Голубая и коричневая (1874—1914)
 Баярд (1917—1930)
 Работа и наука (1939—1941)
 Рыбак (1942—1950)
 Дебюсси (1980—2001)

Монеты 
 Наполеондор — золотая монета, чеканившаяся в 1803—1914 годах;
 Петух — золотая монета, чеканившаяся в 1899—1906 годах;
 Двадцать франков Турен — серебряная монета, чеканившаяся в 1929—1939 годах;
 Триметаллическая — стандартная монета, выпускавшаяся в 1992—2001 годах и памятные монеты, выпускавшиеся в 1993 и 1994 годах.